Gouvernement Orbán peut désigner ces gouvernements hongrois :

Gouvernement Orbán  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Orbán  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Orbán  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Orbán  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Orbán  depuis le .